Френсис Ред может обозначать нескольких людей:
 Рейд, Фрэнсис (актриса) - американская актриса
 Рейд, Френсис (бригадир) - британский офицер